

Sport 
 Bremen Buccaneers – ex squadra di football americano tedesca
 Essex Buccaneers – ex squadra di football americano britannica
 Tampa Bay Buccaneers – squadra di football americano statunitense
 Wessex Buccaneers – ex squadra di football americano britannica